Az 1892-es sakkvilágbajnokság páros mérkőzését 1892. január 1. – február 8. között Wilhelm Steinitz és Mihail Csigorin vívta Kuba fővárosában, Havannában.

A mérkőző felek másodszor küzdöttek a világbajnoki címért. Csigorin először 1889-ben hívta ki Steinitzet, azt a mérkőzést Steinitz 10,5–6,5 arányban nyerte. Ezúttal szorosabb küzdelemben, csak a rájátszás után nyert a regnáló világbajnok 12,5–10,5 (a nyert játszmákat tekintve 10–8) arányban, és ismét – ezúttal harmadszor is – megvédte címét.

Az előzmények 
A sakkvilágbajnoki címért zajló első hivatalos páros mérkőzésre 1886-ban Havannában került sor Steinitz és Zukertort között. 10–5 arányú győzelmével Steinitz lett a sakkozás első világbajnoka. Ezt a címét 1889-ben Mihail Csigorin elleni 10,5–6,5 arányú győzelmével sikeresen megvédte. Steinitz 1890/91-ben a Gunsberg Izidor elleni 10,5–8,5 arányban megnyert mérkőzésen másodszor is megvédte címét.

A mostani, Csigorin elleni mérkőzés az 1889-es címmérkőzés visszavágójaként is tekinthető.  Abban az időben még nem alakult ki a sakkvilágbajnokságok rendszere, és egészen 1914-ig a világbajnok maga választhatta ki, hogy a vele megmérkőzni kívánó jelentkezők közül kit tart alkalmasnak a megmérettetésre, és ő diktálta a feltételeket.

Csigorin ebben az időben a világranglista 4. helyén állt, éppen Steinitz mögött. Az 1. helyet Emanuel Lasker, a másodikat Siegbert Tarrasch foglalta el. Lasker túl fiatalnak számított Steinitz szemében (23 éves volt), és először Tarrascht választotta ellenfélnek, ő azonban rettegett a hosszú tengeri úttól, ezért nem állt ki. Steinitz választása ezért Csigorinra esett. Kiválasztásában az is szerepet játszott, hogy az 1890-ben játszott két telefonmérkőzésüket Csigorin nyerte, amely eredmény nagyot rontott Steinitz presztízsén.

Az addigi versenyjátszmáik alapján (ha nem számítjuk a világbajnoki mérkőzésüket) Csigorin 6–1 arányban vezetett, de összességében is előnyben volt a világbajnokkal szemben 12,5–11,5 arányban. Csigorin is, Steinitz is utoljára 1890-ben játszott komolyabb játszmát, érdekesség, hogy ez mindkettőjük esetében a Gunsberg Izidor elleni páros mérkőzés volt.

A mérkőzés 
A szabályok szerint a 20 játszmás mérkőzésen az nyeri el a világbajnoki címet, aki előbb éri el a 10,5 pontot, vagy a nyert játszmákat tekintve előbb szerez 10 győzelmet.

A mérkőzésen többször is Csigorin szerezte meg a vezetést, félidőben, a 10. játszma után már 6–4-re vezetett. Steinitz a 14. játszmában egyenlítette ki az állást, majd az ezután következő hat játszmában felváltva nyertek a világos színeket vezetve, így az előzetesen tervezett 20 játszma után az állás 10–10-re (a nyert játszmákat tekintve 8–8-ra) alakult. Az előzetesen elfogadott szabályok szerint a mérkőzést folytatni kellett addig, amíg az egyik fél a 10 győzelmet eléri. Rájátszásra került sor, amely drámaian végződött. Csigorin a 22. játszmában gyalogot nézett el, és ezzel végül a játszmát is elvesztette, a 23. játszmában pedig fatális hibát vétett: nyerő állásban lépett azonnali vesztőt.

Eredmények 
{| class="wikitable" style="text-align:center"
|+Sakkvilágbajnoki páros mérkőzés (1892)
|-
! Játékos!!Ország!! width=15|1 !! width=15|2 !! width=15|3 !! width=15|4 !! width=15|5 !! width=15|6 !! width=15|7 !! width=15|8 !! width=15|9 !! width=15|10 !! width=15|11 !! width=15|12 !! width=15|13 !! width=15|14 !! width=15|15 !! width=15|16 !! width=15|17 !! width=15|18 !! width=15|19 !! width=15|20 !! width=15|21 !! width=15|22 !! width=15|23 !! Pont !! Nyert
|-
| align=left | Mihail Csigorin||
| 1 ||style="background:black; color:white"| ½ || ½ ||style="background:black; color:white"| 0 || ½ ||style="background:black; color:white"| 0 || 1 ||style="background:black; color:white"| 1 || ½ ||style="background:black; color:white"| 1 || 0 ||style="background:black; color:white"| 1 || 0 ||style="background:black; color:white"| 0 || 1 ||style="background:black; color:white"| 0 || 1 ||style="background:black; color:white"| 0 || 1  ||style="background:black; color:white"| 0 || ½   ||style="background:black; color:white"| 0 || 0 || 10½ || 8
|-
| align=left | William Steinitz||
|style="background:black; color:white"| 0 || ½ ||style="background:black; color:white"| ½ || 1 ||style="background:black; color:white"| ½ || 1 ||style="background:black; color:white"| 0 || 0 ||style="background:black; color:white"| ½ || 0 || style="background:black; color:white"| 1 || 0 ||style="background:black; color:white"| 1 || 1 ||style="background:black; color:white"| 0 || 1 ||style="background:black; color:white"| 0 || 1 ||style="background:black; color:white"| 0 || 1 ||style="background:black; color:white"| ½ || 1 ||style="background:black; color:white"| 1 || 12½ || 10
|}

A mérkőzés játszmái 
A mérkőzés összes játszmája elemzéssel
A mérkőzés legemlékezetesebb játszmái: az 1., a 4. és a 23. játszma. Szép a befejezése a 18. játszmának is.

1. játszma Csigorin–Steinitz 1–0 

Evans-csel (ECO C52) 31 lépés
 1. e4 e5 2. Hf3 Hc6 3. Fc4 Fc5 4. b4 Fxb4 5. c3 Fa5 6. O-O d6 7. d4 Fg4 8. Fb5 exd4 9. cxd4 Fd7 10. Fb2 Hce7 11. Fxd7+ Vxd7 12. Ha3 Hh6 13. Hc4 Fb6 14. a4 c6 15. e5 d5 16. Hd6+ Kf8 17. Fa3 Kg8 18. Bb1 Hhf5 19. Hxf7!! (diagram) Kxf7 20. e6+ Kxe620. – Vxe6-ra 21.Hg5+ 21. He5 Vc8 22. Be1 Kf6 23. Vh5 g6 24. Fxe7+ Kxe7 25. Hxg6+ Kf6 26. Hxh8 Fxd4 27. Bb3 Vd7 28. Bf3 Bxh8 29. g4 Bg8 30. Vh6+ Bg6 31. Bxf5+ sötét feladta 31. – Vxf5-re 32. Vf8+ Kg5 33.Vxf5+ döntő anyagi előnnyel 1-0

2. játszma: Steinitz–Csigorin ½–½
Spanyol megnyitás (ECO C65) 32 lépés

3. játszma: Csigorin–Steinitz ½–½
Evans-csel (ECO C52) 32 lépés

4. játszma Steinitz–Csigorin 1–0 

Spanyol megnyitás (ECO C65) 28 lépés
1. e4 e5 2. Hf3 Hc6 3. Fb5 Hf6 4. d3 d6 5. c3 g6 6. Hbd2 Fg7 7. Hf1 O-O 8. Fa4 Hd7 9. He3 Hc5 10. Fc2 He6 11. h4 He7 12. h5 d5 13. hxg6 fxg6 14. exd5 Hxd5 15. Hxd5 Vxd5 16. Fb3 Vc6 17. Ve2 Fd7 18. Fe3 Kh8 19. O-O-O Bae8 20. Vf1 a5 21. d4 exd4 22. Hxd4 Fxd4 23. Bxd4!!  (diagram) Hxd4 24. Bxh7+!! Kxh7 25. Vh1+ Kg7 26. Fh6+26.Vh6+ is nyeréshez vezet: 26. – Kf6 27. Vh4+ Kg7 28. Fh6+ Kh8 29.Fxf8 matt Kf6 27. Vh4+ Ke5 28. Vxd4+ sötét feladata 28. – Kf5-re 29. Vf4 matt vagy 29. g4 matt közül még választani is lehet 1-05. játszma: Csigorin–Steinitz ½–½
Evans-csel (ECO C52) 55 lépés

6. játszma: Steinitz–Csigorin 1–0
Kéthuszáros védelem (ECO C59) 47 lépés

7. játszma: Csigorin–Steinitz 1–0
Evans-csel (ECO C52) 28 lépés

8. játszma: Steinitz–Csigorin 0–1
Kéthuszáros védelem (ECO C58) 24 lépés

9. játszma: Csigorin–Steinitz ½–½
Evans-csel (ECO C52) 34 lépés

10. játszma: Steinitz–Csigorin 0–1
Kéthuszáros védelem (ECO C58) 30 lépés

11. játszma: Csigorin–Steinitz 0–1
Spanyol megnyitás Régi Steinitz-védelem (ECO C62) 45 lépés

12. játszma: Steinitz–Csigorin 0–1
Kéthuszáros védelem (ECO C59) 59 lépés

13. játszma: Csigorin–Steinitz 0–1
Evans-csel (ECO C52) 52 lépés

14. játszma: Steinitz–Csigorin 1–0
Kéthuszáros védelem (ECO C59) 33 lépés

15. játszma: Csigorin–Steinitz 1–0
Evans-csel (ECO C52) 47 lépés

16. játszma: Steinitz–Csigorin 1–0
Spanyol megnyitás Morphy-védelem (ECO C77) 38 lépés

17. játszma: Csigorin–Steinitz 1–0
Evans-csel (ECO C52) 39 lépés

18. játszma Steinitz–Csigorin 1–0

Réti-megnyitás (ECO A04) 39 lépés1. Hf3 f5 2. d4 e6 3. c4 Hf6 4. Hc3 Fe7 5. d5 exd5 6. cxd5 O-O 7. g3 d6 8. Fg2 Hbd7 9. O-O He5 10. Hd4 Hg6 11. Vc2 He8 12. f4 Ff6 13. Fe3 Fd7 14. Ff2 He7 15. Bae1 Fxd4 16. Fxd4 c6 17. dxc6 Fxc6 18. e4 Vd7 19. Hd5 Hxd5 20. exd5 Fb5 21. Bf3 Hc7 22. Bc3 Ha6 23. Bce3 Bfe8 24. Be6 Hc7 (diagram) 25. Vxf5! Hxe6 26. dxe6 Ve7 27. Vxb5 Bac8 28. Vxb7 Bc7 29. Ve4 Bec8 30. Fc3 Bc4 31. Vd3 a5 32. Bd1 Va7+ 33. Kh1 B4c7 34. Vxd6 h5 35. Fe4 Be8 36. Ve5 Bc5 37. Bd5 Bxd5 38. Fxd5 Be7 39. Vxg7+!! 39. – Bxg7-re  40. e7+ Kh7 41. e8V (fenyeget Vh5 matt) Kh6 42. Vh8+ Kg6 43. Fe4+ Kf7 44. Vxg7+ 1–019. játszma: Csigorin–Steinitz 1–0
Skót játék (ECO C45) 32 lépés

20. játszma: Steinitz–Csigorin 1–0
 Vezérgyalog játék (ECO D05) 41 lépés

21. játszma: Csigorin–Steinitz ½–½
Bécsi játék (ECO C25) 47 lépés

22. játszma: Steinitz–Csigorin 1–0
 Elhárított vezércsel (ECO D55) 49 lépés

23. játszma: Csigorin–Steinitz 0–1

Elfogadott királycsel (ECO C34) 32 lépés1. e4 e5 2. f4 exf4 3. Hf3 Hf6 4. e5 Hh5 5. Fe2 g6 6. d4 Fg7 7. O-O d6 8. Hc3 O-O 9. He1 dxe5 10. Fxh5 gxh5 11. dxe5 Vxd1 12. Hxd1 Hc6 13. Fxf4 Ff5 14. He3 Fe4 15. Hf3 Bfe8 16. Hg5 Fg6 17. Hd5 Fxe5 18. Hxc7 Fxc7 19. Fxc7 Bac8 20. Fg3 Hd4 21. c3 He2+ 22. Kf2 h4 23. Fd6 Hd4 24. cxd4 Bc2+ 25. Kg1 Bee2 26. Bae1 Bxg2+ 27. Kh1 Kg7 28. Be8 f5 29. He6+ Kf6 30. Be7 Bge2 31. d5 Bcd2 (diagram) A következő lépést minden idők egyik legnagyobb elnézésének tekintik. 32. Fb4?? Bxh2+ 0-1'Jegyzetek

Források
 
 
Raymund Stolze: Umkämpfte Krone – Die Duelle der Schachweltmeister von Steinitz bis Kasparow.'' Sportverlag, Berlin 1992, 
World Chess Championship 1892 Steinitz – Csigorin Title Match

További információk 
Háttérismertetés és a páros mérkőzés 23 játszmája
A mérkőzés összes játszmája elemzéssel
Az első sakkvilágbajnokságok szabályai
Pachman, Ludĕk: Decisive Games in Chess History, Dover, pp. 1–2, 

1892
Sakk